Birkigt ist der Name folgender Orte:
 Birkigt (Bad Bibra), Ortsteil von Bad Bibra im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Birkigt (Eichigt), Ortsteil von Eichigt im Vogtlandkreis, Sachsen
 Birkigt (Freital), Stadtteil von Freital im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Birkigt (Harth-Pöllnitz), Ortsteil von Harth-Pöllnitz im Landkreis Greiz, Thüringen
 Birkigt (Unterwellenborn), Ortsteil von Unterwellenborn im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Březiny (Děčín) (Birkigt) auch Děčín XXVII, Stadtteil von Děčín, Okres Děčín, Tschechien
 Březová (Meziměstí) (Birkigt), Ortsteil von Meziměstí, Okres Náchod; Tschechien

Birkigt ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Birkigt (* 1949), deutscher Theaterfotograf und Sachbuchautor
 Marc Birkigt (1878–1953), Schweizer Konstrukteur
 Marion Birkigt (* 1953), deutsche Autorin
 Birkigt (Adelsgeschlecht)

siehe auch:
 Birkicht
 Birkig Stadtteil der oberfränkischen Stadt Neustadt
 Birchiș (Birkisch), Gemeinde in Rumänien